Метаксохори може да се отнася за няколко села в Република Гърция:

 Метаксохори, село в Тесалия със старо име Рециани;
 Мутулово, село в Егейска Македония;
 Метаксохори, село на остров Крит;
 Метаксохори, село на остров Крит.